Чанда Сандипан (13 августа 1983, Калькутта) — индийский шахматист, гроссмейстер (2003).

Трижды участвовал в финале чемпионата Индии по шахматам (2003, 2004 и 2006) и каждый раз проигрывал звание чемпиона страны С. Ш. Гангуле.

В составе сборной Индии участник 3-х Олимпиад (2004—2008).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Индии